Паршевка

 Паршевка — старое название селения Песчанка, Вольский район Саратовской области России
 Паршевка — река в Выксунском районе Нижегородской области России, левый приток Железницы